Det här är en lista över kommunstyrelseordförande i Östersunds kommun

Drätselkammarens ordförande i Östersunds stad

Kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun

Referenser 

Östersunds kommun
Östersunds kommunstyrelseordförande
Kommunalråd i Östersunds kommun